Mondscheinsonate steht für:

 Klaviersonate Nr. 14 (Beethoven), die Klaviersonate Nr. 14 op. 27 Nr. 2 in cis-Moll von Ludwig van Beethoven
 3. Satz der Suite bergamasque (1890) von Claude Debussy, Name dieses Satzes: Clair de Lune ()
 Mondscheinsonate (Film) von 1937
 Unternehmen Mondscheinsonate, Deckname des Luftangriffs auf Coventry am 14./15. November 1940 durch die deutsche Luftwaffe

Siehe auch:
 Moonlight Sonata